Steve Russell o Steven Russell puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Steve Russell (1937-), también conocido como Steve "Slug" Russell, programador y científico, conocido por haber creado en 1961, uno de los primeros videojuegos al que llamó 'Spacewar!'.
 Steve Russell (1963-), también conocido como Steven Dane Russell, político estadounidense, representante republicano por Oklahoma en la Cámara de Representantes desde el año 2015.
 Steven Jay Russell (1957-), estafador estadounidense conocido por escapar de prisión múltiples veces.